Квентин Серрон (род. , в Эттербеке, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Лимбург Юнайтед» и сборную Бельгии.

Карьера 
Квентин Серрон начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в «Остенде», одном из ведущих клубов чемпионата Бельгии. После своего первого сезона он был признан самым перспективным игроком чемпионата Бельгии.

В июне 2016 года Серрон подписал контракт с французским клубом «Гравлин».

Сборная Бельгии 
Серрон является регулярным игроком сборной Бельгии, за которую он играл на чемпионате Европы 2013 и 2015 годов.

Достижения

Клубные 
Остенде
  Чемпионат Бельгии (5): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
  Кубок Бельгии (4): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Личные 
 Самый перспективный игрок чемпионата Бельгии: 2010/2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Серрон на сайте Scooore League
 Серрон на сайте Eurobasket.com
 Серрон на сайте Draft Express
 Серрон на сайте FIBA.com
 Серрон на сайте Belgian Lions

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Булазак Баскет Дордонь»
Игроки БК «Лимбург Юнайтед»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу